Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1992 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 18–21 marca 1992 w ramach mistrzostw świata juniorów w Vuokatti.

Złoty medal indywidualnie zdobył Toni Nieminen, który wyprzedził Sylvaina Freiholza i Martina Höllwartha.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Finlandii, która wystąpiła w składzie: Toni Nieminen, Olli Happonen, Janne Väätäinen, Jani Salo. Srebro zdobyli reprezentanci Norwegii, a brąz – Niemiec.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (21.03.1992)

Konkurs drużynowy (18.03.1992)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1992&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1992&id=20&rodzaj=M

1992